Los récords de Europa de natación son los registros de las mejores marcas obtenidas por nadadores de Europa. Las marcas son ratificadas por la Liga Europea de Natación y se clasifican en las pruebas realizadas en piscina de 50 metros (piscina olímpica) y en piscina de 25 metros.

Piscina de 50 metros

Récords europeos masculinos

Récords europeos femeninos

Récords europeos mixtos

Piscina de 25 metros

Récords europeos masculinos

Récords europeos femeninos

Récords europeos mixtos

Referencias 

Europea
Récords europeos